My Buddy – film del 1944 diretto da Steve Sekely
My Buddy – film tv del 1979 diretto da Gerren Keith